Etowah kan verwijzen naar de volgende plaatsen of rivieren in de Verenigde Staten:
Etowah (Arkansas)
Etowah (North Carolina)
Etowah (Oklahoma)
Etowah (Tennessee)
Etowah (rivier)
Etowah Indian Mounds